Hugh Gallacher ist der Name folgender Personen:

* Hugh Gallacher (Fußballspieler, 1870) (1870–1941), schottischer Fußballspieler
 Hugh Gallacher (Fußballspieler, 1891) (1891–1920), schottischer Fußballspieler
 Hugh Gallacher (Fußballspieler, 1930) (1930–2013), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hughie Gallacher (1903–1957), schottischer Fußballspieler